Tärna kyrka kan syfta på bland annat:

 Tärna kyrka, Lappland
 Tärna kyrka, Uppland